Termenul „Trandafir” se poate referi la:

 „Trandafirul de deșert” este de fapt o formațiune mineralogică cristalină de baritină sau gips
 „Trandafirul de Ieriho” (Anastatica hierochuntica) o variantă de trandafir din Orient
 „Domnul Trandafir” operă literară a scriitorului Mihail Sadoveanu
 Nume
 Trandafir Cocârlă, ministru al energiei electrice
 Nume de familie
 Adriana Trandafir (n. 1956), actriță română
 Carmen Trandafir (n. 1975), cântăreață română
 Gheorghe Trandafir, directorul OPC Constanța
 Lucia Trandafir (1914-1980), legionară din România
 Norbert Trandafir (n. 1988), înotător român
 Teo Trandafir (n. 1968), prezentatoare de televiziune din România

Nume de familie românești